1e Infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 1e Infanteriedivisie (Canada) - Canadese legereenheid
 1e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 1e Infanteriedivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid